Schleife steht für:
 Schleife (Kleidung), ein an der Kleidung getragenes Schmuckstück oder Symbol, unter anderem:
 Awareness Ribbon, Symbol der Solidarität
 Querbinder, Alternative zur Krawatte
 Schleife (Knoten), Schnur oder Band, das so gebunden ist, dass zwei Schlaufen entstehen
 Biegung einer Bahnlinie, siehe Kehre (Eisenbahn)
 Biegung eines Flusslaufs, siehe Mäander 

Wissenschaften:
 Schleife (Graphentheorie), spezielle Art einer Kante in der Graphentheorie
 Schleife (Topologie), geschlossene Kurve
 Planetenschleife in der Astronomie
 in der Biochemie verschiedene Sekundärstrukturen von Peptiden und Proteinen:
 α-Schleife (α-Turn)
 β-Schleife (β-Turn)
 π-Schleife (π-Turn)
 γ-Schleife (γ-Turn)

Technik:
 Schleife (Programmierung), Kontrollstruktur in Programmiersprachen 
 Induktionsschleife, eine Art der Verlegung von Drähten oder Kabeln
 Stangenschleife, eine schlittenartige Vorrichtung zum Transport von Gütern
 Wendeschleife, eine Möglichkeit zur Beendung einer Straße, einer Bahn- oder Buslinie
 eine verschiebbare Leiste in der Windlade von Orgeln
 5-Ton-Folge im BOS-Funk
 vertikale 360-Grad-Rotation um eine zur Fahrspur horizontalen Achse bei Achterbahnen, siehe Looping (Achterbahn)

Geographie:
 Schleife (Ort), eine Gemeinde im Landkreis Görlitz
 Schleife (Naturschutzgebiet)
 Stadtteil von Rendsburg, der innerhalb der Rendsburger Schleife liegt

Siehe auch:
 Schleifen